Centre de préparation aux échanges internationaux
Comité du patrimoine ethnologique et immatériel